Plagiodera — род жуков из подсемейства хризомелины семейства Листоеды.

Систематика 
Некоторые виды этого рода:
 Plagiodera amplipennis (Lea, 1929)
 Plagiodera atritarsis Stål
 Plagiodera bistripunctata Duvivier
 Plagiodera lownii Baly, 1864
 Plagiodera nitidipennis (Blackburn, 1899)
 Plagiodera quadrimaculata Jacoby
 Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Хризомелины
Роды жесткокрылых